Charles François Soisson (1772-1840), militaire français ;
 Guillaume Soisson (1866-1938), homme politique luxembourgeois ;
 Jacques Soisson (1928-2012), artiste plasticien français ;
 Jean-Pierre Soisson (1934- ), homme politique français ;
 Joel Soisson (1956-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Paul Soisson (1925-1993), écrivain, auteur et publicitaire français.